Carlos Pérez de Rozas Masdeu, (Madrid, 1893-Barcelona, 1954) fundador de la nissaga
 Carlos Pérez de Rozas y Sáenz de Tejada (Barcelona, 1920 - 1990), fotògraf i periodista català
 Carlos Pérez de Rozas i Arribas (Barcelona, 1948 - 2019), periodista català, fill de Carlos.
 Emilio Pérez de Rozas i Arribas (Barcelona, 1952), periodista català, fill de Carlos.
 Camp de Beisbol Pérez de Rozas, estadi de beisbol situat a la ciutat de Barcelona dintre l'Anella Olímpica de Montjuïc.